Ябланица може да се отнася за:

България 
 Ябланица, град в Ловешка област;
 Ябланица, село в Софийска област, община Своге;
 Ябланица, река в България, Пернишка област, десен приток на Ерма;

Вижте също:
 Абланица

Северна Македония 
 Ябланица, планина в Северна Македония и Албания;
 Ябланица, село в община Струга;

Босна и Херцеговина 
 Ябланица, река в Северна Босна, приток на Сава;
 Ябланица, град;
 Ябланица, село в община Градишка (Босанска Градишка);
 Ябланица, село в община Лопаре;
 Ябланица, село в община Маглай;
 Ябланица, село в община Тешан;
 Ябланица, село в община Търново;
 Ябланица, село в община Вишеград;

Сърбия 
 Ябланица, река в Западна Сърбия, приток на Колубар;
 Ябланица, река в Поморавието, приток на Българска Морава;
 Ябланица, село в община Болевац, Зайчарски окръг;
 Ябланица, село в община Буяновац, Пчински окръг;
 Ябланица, село в община Горни Милановац, Моравишки окръг;
 Ябланица, село в община Крушевац;
 Ябланица, село в община Нови пазар;
 Ябланица, село в община Тутин;
 Ябланица, село в община Чаетина, Златиборски окръг;

Косово 
 Ябланица, село в община Призрен, Призренски окръг;

Словения 
 Ябланица, село в община Илирска Бистрица;
 Ябланица, село в община Севница;

Черна гора 
 Ябланица, село в община Рожае;